Track & Field steht für:
 Track & Field, englisch für Teilbereiche der Leichtathletik
 Track & Field, Arcade-Spiel, siehe Hyper Olympic
 Track & Field (Musik), Musikproduzententeam
 „The Track and Field Organisation“, britisches Plattenlabel